paczula – jedna z potocznych nazw koleusa Blumego
 paczula – olejek eteryczny i perfumy otrzymywane z paczulki wonnej

Przypisy